

Personaggi dello spettacolo 
Silvia Conti – cantautrice e attrice teatrale italiana
Silvia Conti – attrice televisiva e cinematografica italiana

Personaggi fittizi 
Silvia Conti – personaggio immaginario della serie televisiva La piovra